Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Błagowieszczenski – radziecki wojskowy, pilot
 Iwan Błagowieszczenski – radziecki wojskowy, działacz antybolszewicki